Buslijn 45 (Amsterdam)
Buslijn 45 (Den Haag-Leiden)
Buslijn 45 (Hemelum-Sneek)
Buslijn 45 (Houten-'t Goy)
Buslijn 45 (Loppersum-Holwierde)
Buslijn 45 (Tiel-Wageningen)
Buslijn 45 (Maastricht-Hasselt) (Grensoverschrijdende buslijn)